Le mot communiqué peut désigner :
 un communiqué de presse

Le nom Communiqué peut désigner :
 Communiqué, le deuxième album du groupe de rock anglais Dire Straits, sorti en 1979